Ruské příjmení Minin () má více nositelů: 

 Fjodor Alexejevič Minin (1709–1765), ruský polárník
 Kuzma Minin († 1616), ruský obchodník
 Michail Petrovič Minin (1922–2008), voják, veterán Velké vlastenecké války

Ruská příjmení